Шевченково Первое — название населённых пунктов на Украине:

 Шевченково Первое — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Шевченково Первое — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Шевченково
 Шевченково Второе